Palazzo del Vescovado a Ivrea
 Palazzo del Vescovado a Melfi
 Palazzo del Vescovado a Verona

Pagine correlate 
 Palazzo Arcivescovile
 Palazzo Vescovile